Collections d'excellence (CollEx)
CollEx-Persée
Collex-Bossy